Austria:
 Berghausen – miejscowość

Niemcy:
 Berghausen – dzielnica Gummersbach
 Berghausen – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn

Osoby:
 Alfred Berghausen – niemiecki piłkarz

Zobacz też:
 Burghausen